Microsoft PixelSense (precedentemente Microsoft Surface) – piattaforma Microsoft commercializzata dal 2008
Microsoft Surface – linea di tablet computer Microsoft, presentata nel 2012
Surface - Mistero dagli abissi (Surface) – serie televisiva statunitense trasmessa dal 2005 al 2006